Ненастье:

 Ненастье — дождливая или пасмурная погода.
 Ненастье — посёлок в Октябрьском районе Пермского края.
 Ненастье — железнодорожная станция в посёлке Ненастье.
 НеНастье — студийный альбом группы Настя.
 Ненастье — телесериал Сергея Урсуляка по одноимённому роману Алексея Иванова.
 Ненастье — роман А. В. Иванова.